Antinoella finmarchica är en ringmaskart som först beskrevs av Anders Johan Malmgren 1867.  Antinoella finmarchica ingår i släktet Antinoella och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
finmarchica